

Allemagne 
 Laufen est une ville du land de Bavière ;
 Sulzbach-Laufen est une commune du land de Bade-Wurtemberg ;
 Laufen am Kocher est un lieu-dit de la commune précédente ;
 Laufen an der Eyach est un quartier de la ville d'Albstadt, dans land de Bade-Wurtemberg ;
 Laufen est une localité de la commune de Durach dans le land de Bavière.

Suisse 
 Laufen, en français Laufon, est une commune du canton de Bâle-Campagne ;
 le district de Laufon a pour chef-lieu la commune précédente ;
 Laufen-Uhwiesen est une commune du canton de Zurich.
 le château de Laufen, dans la commune précédente, inscrit à l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale.

Voir aussi 
 Lauffen

Homonymie de toponyme